

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Elyria – villaggio della Contea di Valley, Nebraska
Elyria – capoluogo della Contea di Lorain, Ohio

Musica 
Elyria – album dei Faith and the Muse del 1994